est le nom latin de l'instrument d'optique appelé chambre noire en français.

Musique 
 Camera obscura, un album de la chanteuse Nico sorti en 1986 ;
 Camera Obscura, un groupe de rock indépendant écossais formé en 1996 à Glasgow ;
 Camera Obscura, un groupe de punk rock américain formé à San Diego.

Cinéma 
 Camera obscura, court métrage de Kai Beverly-Whittemore de 2010 ;
 Camera Obscura, film américain d'Aaron B. Koontz de 2017.

Enseignement  
 Camera Obscura, école artistique à Tel Aviv, pour les métiers de la création visuelle.

Autres 
 Camera obscura, un recueil des écrits du Néerlandais Nicolaas Beets (Hildebrand), paru en 1839.

Homonymie de titre